Medaljfördelning vid de olympiska sommarspelen från 1896 till 2008 visas nedan.

IOK publicerar inte själva medaljfördelningstabeller och publicerar endast inofficiella tabeller för varje enskilt spel för sig själv, och publicerar inte medaljfördelningstabeller för alla olympiska spel totalt. Denna tabell är alltså sammanställd genom att räkna ihop enskilda poster från IOK:s databas.

Medaljtabell

Referenser

Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen

de:Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
ja:夏季オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧
nl:Medaillespiegel Zomerspelen aller tijden